De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2008 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 19 oktober 2008 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Marco Simoncelli werd gekroond tot 250 cc-kampioen met een derde plaats in de race.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Maleisië